Уайлдвуд-парк ():

  — общественный парк и заповедник в Гаррисберге, штат Пенсильвания, США.
  — парк, расположенный в Норт-Эджбруке, недалеко от границы с Вайлдвудом, Чикаго, штат Иллинойс, США.